Ampulex  — род ос из семейства Ampulicidae, включающий около 100 видов.

Описание 
Распространены всесветно, но, главным образом, в тропиках и субтропках. В Европе 2 вида. Охотятся на тараканов, которых жалят, парализуют и откладывают на них свои яйца (Изумрудная тараканья оса). Гнездятся в пустотелых ветках деревьев и кустарников. Переднеспинка длиннее своей ширины. У европейских видов в переднем крыле две радиомедиальные ячейки. Брюшко в основании с коротким стебельком.

Виды Европы

Синонимы 
Среди синонимов рода следующие таксоны:

Систематика 
Включает более 100 видов. Для СССР указывался один вид, Ampulex fasciata Jurine, 1807, обнаруженный в Молдавии .
В качестве типового вида был указан  (= ; обозначен Audouin, 1822).

Примечания

Литература 
 Пулавский В. В. Ampulex. С.186. В кн.:Определитель насекомых европейской части СССР, Sphecidae // Л., Наука, 1978. — Т. 3, с. 120—192.

Ссылки 
 Ampulex на Fauna Europaea
 Ampulex на waspweb.org
 Ampulex на biolib.cz
 Аннотированный каталог видов Ampulex на California Academy of Sciences.

Ампулициды
Роды перепончатокрылых